Cylindroleberidae är en familj av kräftdjur. Cylindroleberidae ingår i ordningen Myodocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Cylindroleberidae